Psychopsidae är en familj av insekter. 

Psychopsidae ingår i ordningen nätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Psychopsidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Psychopsidae